TJ Slavia Malé Hoštice z. s. je fotbalový klub z opavské městské části Malé Hoštice. V sezoně 2016/17 dosáhl postupu do krajské soutěže, což se mu ve více než devadesátileté historii dosud nepovedlo. Hned o dva roky později navíc skončil v I.B třídě na druhé pozici, což znamenalo postup do I.A třídy. První sezona klubu v I.A třídě se však nedohrála z důvodu pandemie.

Soupiska

Vedení 
Předseda oddílu - Ing.Michal Kokošek

Sekretář - Břetislav Schaffartzik

Trenér "A" týmu- Roman Grygarčík

Asistent "A" týmu - Ondřej Šafarčík

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - tabulka pravdy, B - body, zelené podbarvení - postup, černé podbarvení - nedohráno

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Prezentace klubu na youtube.com
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1923
Sportovní kluby v Opavě
Fotbal v Opavě